Жовтнева селищна рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

Жовтнева селищна рада — колишня назва Благодатної селищної ради, Волинська область, м. Нововолинськ
Жовтнева селищна рада — колишня назва Миролюбівської селищної ради, Житомирська область, Лугинський район
Жовтнева селищна рада — колишня назва Миколаївської селищної ради, Сумська область, Білопільський район